Peso - propriedade da matéria em campos gravíticos
Peso (moeda) - moeda de vários países
O Peso - um grupo de rock brasileiro, formado na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 70

Localidades

Peso (Covilhã)
São João do Peso

Desambiguação

vi:Tương tác hấp dẫn#Trọng lực